Gondi peut désigner :

Zoologie 
 En zoologie, les gondis ou goundis sont un groupe de petits rongeurs herbivores de la famille des Ctenodactylidae que l'on trouve en Afrique.

Toponymes 
 Goundi, un village du département et la commune urbaine de Réo dans la province du Sanguié et dans la région Centre-Ouest au Burkina Faso.
 Goundi, une ville tchadienne.
 Goundi, un département du Tchad.